Myzostoma robustum är en ringmaskart som beskrevs av Okada 1921. Myzostoma robustum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
robustum